P0 ou P00 est un sigle qui peut faire référence à :
 Fœtus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle (P00), d'après la classification internationale des maladies ;
 P00, une glycoprotéine.

Voir aussi 
 PO
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres